Нурше (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Нурше — місто у Швеції, у лені Вестерботтен.